Тіл — головне місто історичної області Бетюве, що нині входить до нідерландської провінції Гелдерланд.

Прізвище 

 Джордж Мак-Колл Тіл (1837—1919) — британський історик.
 Гус Тіл ( 1997) — нідерландський футболіст, що грає на позиції півзахисника.
 Оуен Тіл ( 1961) — британський актор.
 Шон Тіл ( 1992) — англійський актор.

Див. також 
 Тіль
 Тил (значення)